Джаред Гейдж Смит (, 1866 — 1957) — американский ботаник и агроном.

Биография 
Джаред Гейдж Смит родился в 1866 году.

В течение многих лет Смит занимался практическими исследованиями в Министерстве сельского хозяйства США.

Он был известен выдающейся деятельностью в области таксономии семейства Злаки.

Джаред Гейдж Смит умер в 1957 году.

Научная деятельность 
Джаред Гейдж Смит специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 1895. Note on experimental grass gardens. Ed. USDA Division of Agrostology. Circular. 4 pp.
 1896. Saltbushes. Ed. USDA Division of Agrostology. Circular. 4 pp.
 1897. Cowpeas & Vigna catjange. 10 pp.
 1898. Gram, chick-pea, or Idaho pea. Ed. USDA Division of Agrostology. Circular. 4 pp.
 1899. Studies on American grasses, a synopsis of the genus eSitanione, × Jared G. Smith. Introduction × F. Lamson-Scribner. Ed. Gov. printing office. 21 pp.
 1903.  Agriculture in Hawaii. Ed. Hawaii Promotion Committee. 16 pp.
 1905. The common liver fluke in Hawaii (Distoma hepaticum). Ed. Hawaii Agr. Exp. Sta. Press bull. 7 pp.
 1908.  Agriculture in Hawaii. Ed. Evening bulletin print. 40 pp.
 1908. Smith, JG; QQ Bradford. The Ceara rubber tree in Hawaii. Ed. Gov. printing office. 30 pp.
 1924. Plantation sketches. Ed. The Advertiser Press. 3 pp.
 1944. The big five, — A Brief History of Hawaii’s Largest Firms. Ed. The Advertiser Publ. Co. 3ª ed.
 1899. Grazing problems in the Southwest & how to meet them. Ed. Gov. printing office. 47 pp.
 1900. Fodder and forage plants, exclusive of the grasses. Ed. Gov. printing office. 86 pp.
 1900. Foreign seeds & plants imported by the Department of agriculture. Ed. USDA Nº 2701—3400. 86 pp.
 1906.  Report on agricultural investigations in Hawaii. Ed. Gov. printing office. 66 pp.
 1908. Failyer, GH; JG Smith; HR Wade. The Mineral composition of soil particles. Ed. Gov. printing office. 36 pp.

Почести 
Вид растений Melica smithii (Porter ex A.Gray) Vasey семейства Злаки был назван в его честь.

Примечания

Литература 
 Brummitt, RK; CE Powell. 1992. Authors of Plant Names. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 1-84246-085-4.

Ссылки 
 Kansas Wildflowers & Grasses: Authorities

Ботаники по алфавиту
Ботаники США
Агрономы США